Santa Cruz Cabrália kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santa Cruz Cabrália (kommunhuvudort), Bahia, 
 Santa Cruz Cabrália (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar